Thierry Velu, né le  à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) est un sapeur-pompier et écrivain français.

Il fonde en 1999 le Groupe de secours catastrophe français.

Biographie 

Création du Groupe de secours catastrophe français
Sapeur-pompier de profession, il se rend en Arménie en 1988, avec l'Unité d'Intervention de la Sécurité Civile détachée de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à la suite du violent séisme qui touche le pays.

En 1999, il crée le Groupe de secours catastrophe français (GSCF). Rassemblant autour de lui un groupe de sapeurs-pompiers, il multiplie les missions de secours ainsi que les actions pour les personnes en difficulté.

 Œuvres 
 Une mascarade démasquée, éd. BOD, 2020
 Sauveteurs de la dernière chance, éd. Deux encres, 2003 
 Séismes et autres catastrophes : sommes-nous préparés ?, éd. Deux encres, 2005 
 , Tsunami, le jour où la mer a tué, éd. Deux encres, 2005 
 Un monde plus juste pour demain… c’est possible, le sais-tu ?, éditions Henry  
 L'avenir, quel devenir ? L'homme face aux catastrophes naturelles, éd. Deux encres, 2010
 Si vous saviez ! La rue, une réalité'', éd. Deux encres, 2014

Références 

 

Écrivain français du XXIe siècle
Pompier français
Naissance en juillet 1969
Naissance à Lunéville